Aongatete bezeichnet in Neuseeland:

 Aongatete (Stadt), Ortschaft in der Region Bay of Plenty
 Aongatete River, Fluss